Isatis est un nom :
 Isatis, l'autre nom vernaculaire du renard polaire.
 Isatis, le genre végétal de plantes à fleurs de la famille des Brassicacées, tel le pastel des teinturiers (Isatis tinctoria)
 Isatis, le surnom romain
 Isatis est un fabricant de voitures français, ayant notamment fabriqué l'Isatis BV6.
 Isatis est le nom d'un personnage du jeu Urban Rivals appartenant au clan de la Junta.